Can Català (Mataró), masia del terme de Mataró.
 Can Català (Cassà de la Selva), masia del terme de Cassà de la Selva.
 Can Català (Rupià), casal de la vila de Rupià.
, masia del terme de Palafrugell.